Могильное — название географических объектов.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Могильное — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Могильное — до 1964 г. название деревни Мирное Лельчицкого района Гомельской области
Россия
 Могильное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
 Могильное — до 1964 г. название села Рассвет Мокроусовского района Курганской области.
Могильное — до 1964 г. название деревни Лиственная в Кетовском районе Курганской области.
Могильное — до 1964 г. название села Глубокое в Шадринском районе Курганской области.
Могильное — до 1964 г. название деревни Красноборье в Юргамышском районе Курганской области.
 Могильное 1-е — прежнее название деревни Рыбная Каргапольского района Курганской области.
 Могильное 2-е — прежнее название деревни Ягодная Белозерского района Курганской области.

Украина
 Могильное — село в Гайворонском районе Кировоградской области.
Могильное — до 1952 г. название села Сусваль в Владимир-Волынском районе Волынской области.
Могильное — до 1960 г. название села Полесское в Коростенском районе Житомирской области.

Озеро

Казахстан 
 Могильное — озеро в Северо-Казахстанской области

Россия 
 Могильное — озеро в Курганской области (Белозерский район)
 Могильное — озеро в Курганской области (Далматовский район, у с. Вознесенское)
 Могильное — озеро в Курганской области (Далматовский район, к северу от д. Белое)
 Могильное — озеро в Курганской области (Далматовский район, к северо-востоку от с. Песчаноколедино)
 Могильное — озеро в Курганской области (Каргапольский район)
 Могильное — озеро в Курганской области (Шадринский район)
 Могильное — озеро в Курганской области (Шумихинский район, у д. Назарово)
 Могильное — озеро в Курганской области (Шумихинский район, к северо-востоку от д. Столбово)
 Могильное — озеро в Курганской области (Щучанский район, к северо-западу от с. Песчанского)
 Могильное — озеро в Курганской области (Щучанский район, к юго-западу от с. Пивкино)
 Могильное — озеро в Курганской области (Юргамышский район)
 Могильное — озеро в Мурманской области
 Могильное — озеро в Челябинской области

См. также 
 Большемогильное
 Маломогильное
 Могилки